Andreas Staurou (1958) – calciatore cipriota
 Andreas Staurou (1988) – calciatore cipriota
 Nikos Staurou – ex calciatore cipriota